Sorokina kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Sorokina (berg), 
 Sorokina (ö), 

Robotskapade Antarktisförgreningar